L'IUT de Tremblay-en-France est l'un des deux Instituts universitaires de technologie de l'Université de Paris-VIII (« Université de Vincennes à Saint-Denis ») (l'autre est l'IUT de Montreuil). Ses locaux se trouvent à Tremblay-en-France, dans le Nord-est parisien.

Offre de formation 
Accueillant près de 300 étudiants, l'IUT de Tremblay offre 3 BUT: 
 un BUT « Génie industriel et maintenance » (GIM);
 un BUT « Management de la logistique et des transports » (MLT), dont une partie peut se faire en alternance;
 un BUT « Gestion des entreprises et des administrations » (GEA), dont une partie peut se faire en alternance;

Offre de recherche 
L'IUT héberge également une structure de recherche: 
 le Laboratoire de mécanique, matériaux et modélisation (Quartz).

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel
 Site officiel de l'Université de Paris VIII
 Article «Après le bac, l'IUT, vous y avez pensé?»

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Paris VIII
Tremblay-en-France
Organisme fondé en 1992